Län kan avse:

 Län – ett historiskt begrepp, se förläning
 Länsherre – innehar äganderätten till ett län
 Länsväsen – ett hierarkiskt samhällsystem
 Län (Egypten) – administrativ enhet i forntida Egypten
 Danmarks län – en indelning i Danmark före 1662
 Finlands län – de tidigare högsta administrativa enheterna inom den statliga lokalförvaltningen i Finland 1634 - 2009
 Kroatiens län – den högsta nivån i Kroatiens administrativa indelning
 Norska län – den äldre administrativa indelningen len, samt nuvarande fylken
 Rumäniens län – en administrativ uppdelning av Rumänien som leds av en landshövding
 Sveriges län – administrativa enheterna inom den statliga lokalförvaltningen i Sverige sedan 1634
 Slottslän – ett geografiskt område som under medeltiden avdelades till en borgs underhåll
 Län – ibland för att översätta den administrativa enheten county som finns i många engelskspråkiga länder, och Sveriges och Finlands län kallas ibland counties på engelska
 Län – ibland för att översätta den kinesiska administrativa enheten xiàn (县), som även översätts till "härad" på svenska, se härad (Kina)

Se även
 Administrativ enhet
 Feodalism
 Syssel – en äldre liknande nordisk indelning, alltjämt använd på Färöarna
 

Regionala politiska indelningar
WP:Projekt Kina